

Geografia 
 Troia – antica città dell'Asia Minore, nota anche come Ilio
 Troia – comune italiano della provincia di Foggia

Persone 
 Enrico Di Troia, propr. Vincenzo Di Troia (1959) – attore e doppiatore italiano
 Genoveffa De Troia (1887-1949) – religiosa italiana
 Mariano Tullio Troia – mafioso italiano
 Miale da Troia (XVI secolo-XVI secolo) – uno dei tredici cavalieri italiani partecipanti alla disfida di Barletta
 Oliviero Troia (1994) – ciclista su strada italiano

Altro 
 Troia – album degli Squallor del 1973
 Troja (anche Troia o Troya) – famiglia della nobiltà astigiana
 Troia – termine popolare utilizzato per indicare la femmina del maiale, e volgarmente usato come sinonimo di «prostituta»

Pagine correlate
Troja (disambigua)
Troya